Scène est un terme technique, utilisé dans le spectacle vivant et dans l'audiovisuel au sens large (cinéma compris).
 Scène (théâtre) : le plateau (planches, tréteaux) sur lequel jouent les comédiens, et, au niveau de l'écriture d'une pièce, division des actes, justifiée par l'entrée ou la sortie du plateau, d'un ou plusieurs personnages ;
 Scène (cinéma) : dans la rédaction d'un scénario, la scène est le regroupement, autour d'une même action, de plusieurs séquences qui se déroulent en un ou plusieurs lieux, et dans la même temporalité ou dans un autre temps du récit.

Scène est aussi utilisé dans des sens qui découlent du théâtre :
 Scène (spectacle) : plate-forme sur laquelle jouent les musiciens ;
 Scène de crime : lieu délimité par la police, où s'est déroulé un assassinat et qui contient en principe les indices et les preuves ;
 Scènes de ménage : disputes dans un couple, et film français d'André Berthomieu (1954).
 Scènes de ménages : série de la télévision française (2009-2016) ;
 Scène primitive : terme et concept de la psychanalyse, qui désigne la découverte par l'enfant de la sexualité des parents.

Voir aussi 

 cene, chanson de Michiyo Heike.